Edward O'Brien, ou Eddie O'Brien, peut faire référence à :
 Edward O'Brien (2e baronnet) (1705–1765), baronnet et homme politique irlandais ;
 Edward O'Brien (4e baronnet) (1773–1837), baronnet et homme politique irlandais ;
 Edward O'Brien (14e baron Inchiquin) (1839–1900), noble irlandais ;
 Edward O'Brien (1914–1976), athlète américain spécialiste du 400 mètres ;
 Eddie O'Brien (1930–2014), joueur de baseball américain ;
 Eddie O'Brien (né en 1945), ancien joueur de hurling irlandais.